Zwan steht für:

 Zwan, eine US-amerikanische Band

Zwan ist der Familienname folgender Personen:

 Frank van der Zwan (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Niels van der Zwan (* 1967), niederländischer Ruderer